Municipio de Canaan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Canaan (condado de Henry, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Canaan (condado de Gasconade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Gasconade.
 Municipio de Canaan (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.
 Municipio de Canaan (condado de Madison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Canaan (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.
 Municipio de Canaan (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Canaan (condado de Wayne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.